«What Took You So Long?» () — дебютный сингл британской певицы Эммы Бантон с ее дебютного сольного альбома «A Girl Like Me», выпущенный 2 апреля 2001 года. Песня была написана Ричардом Стэннардом, Джулианом Галлахером, Мартином Харрингтоном, Джоном Темисом и Дейвом Морганом.

Сингл занял первую строчку в UK Singles Chart 8 апреля 2001 года с 76 000 проданными копиями в первую неделю и оставался там в течение второй недели. Сингл также возглавил чарты в Новой Зеландии и Шотландии, войдя в Топ-10 в нескольких странах, включая Австралию, Ирландию и Румынию.

Съёмки видеоклипа проходили 10 и 11 февраля 2001 года в пустыне Мохаве в Калифорнии. Режиссер — Грег Масуак.

Трек-лист 
UK and European CD single
 "What Took You So Long?" – 3:59
 "(Hey You) Free Up Your Mind" – 3:21
 "Merry-Go Round" – 3:54
 "What Took You So Long?" (video)

European CD single
 "What Took You So Long?" – 3:59
 "Merry-Go Round" – 3:54

Чарты

Недельные чарты

Годовые чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 

Синглы 2001 года
Песни 2001 года
Синглы, возглавлявшие хит-парад Новой Зеландии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Шотландии
Синглы, возглавлявшие UK Singles Chart
Синглы Virgin Records